Евгений Иванович Бобков (24 декабря 1924 года — 16 ноября 2012 года) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор технических наук, профессор.

Биография 
Родился в 1924 году в деревне Новая. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны. В 1941 году Бобков был направлен в Киевское военное артиллерийское училище. Девять месяцев учебы и уже фронт – на Северном Донце под Чугуевым. Здесь на первых учебных стрельбах молодой лейтенант отличился, и ему доверили взвод управления дивизионными противотанковыми пушками ЗИС-3. Командир взвода управления 1028-го Артиллерийского полка 52-й стрелковой дивизии 57-й армии. 

С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1944—1986 гг. — студент, аспирант, преподаватель, секретарь парторганизации, факультета М-6, декан Машиностроительного факультета, заведующий кафедры СМ-6 МВТУ им. Н. Э. Баумана, проректор университета по учебной работе.

Умер в Москве в 2012 году.

Награды 
За трудовые успехи был удостоен: 
 Орден Октябрьской Революции 
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Трудового Красного Знамени 
 Два Ордена Знак Почёта
 другие медали.

Ссылки 
 Бобков
 

Деканы
Доктора технических наук